

Patronyme 

 Prospère Bruggeman (1873-?), rameur belge.
 Hans Bruggeman (1926-2016), homme politique néerlandais.
Louise Nys Bruggeman (1923-2013), artiste peintre belge.
 Rob Bruggeman (1986-), joueur américain de football américain.

Voir aussi